Bolivia deltog første gang ved olympiske lege i 1936 i Berlin, men deltog så ikke igen før ved vinter-OL 1956. Fra og med sommer-OL 1964 i Tokyo har Bolivia deltaget i samtlige sommerlege undtaget Sommer-OL 1980, som nationen boykottede. Bolivia har også deltaget i fem vinterlege, men har ikke deltaget siden vinter-OL 1992 i Albertville.

Bolivia har aldrig vundet nogen medaljer.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Bolivias OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL